Lennart Larsson kan syfta på:

 Lennart Larsson (direktör) (1880–1966), direktör och grosshandlare
 Lennart Larsson Jr. (1917–1997), författare, son till direktören 
 Lennart Larsson (ingenjör) (1918–2007)
 Lennart Larsson (aikidoutövare) (1920−2003), kampsportare i Farsta aikidoklubb
 Lennart Larsson (konstnär) (1922–2007)
 Lennart Larsson (skidåkare) (1930–2021), bronsmedaljör i vinter-OS 1956
 Lennart Larsson (fotbollsspelare) (född 1953)

Källor